

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Chmielarze – przysiółek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała.
 Chmielarze – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice